Гра — многозначный термин.

Топоним 
 Гра — покинутое село в Ахтынском районе Дагестана.
 Гра — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Гра — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.

Фамилия 
 Гра, Базиль (1836—1901) — французский генерал, изобретатель стрелкового оружия.
 Гра, Лоран (род. 1976) — французский хоккеист, центральный нападающий.
 Гра, Феликс (1844—1901) — провансальский поэт и юрист.

См. также 
 Грас (значения)
 Марди Гра (значения)